Il termine plagio può avere i seguenti significati:

Diritto
Plagio – nel diritto d'autore, appropriazione della paternità di un'opera dell'ingegno altrui
Plagio – nel diritto penale italiano, reato dichiarato incostituzionale per indeterminatezza della fattispecie criminosa
Plagio – nel diritto romano, riduzione di un uomo libero in stato di schiavitù o sottrazione di uno schiavo altrui.

Psicologia
Plagio – abuso psicologico

Cinema 
Plagio – film del 1969 diretto da Sergio Capogna ed interpretato da Cosetta Greco
Plagio – film del 1989 di denuncia contro il plagio delle sette pseudoreligiose, diretto da Cinzia TH Torrini

Altri progetti